Я́сний прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Ясний провулок — провулок у місті Вінниця.
 Ясний провулок — провулок у місті Дрогобич.
 Ясний провулок — провулок у місті Житомир.
 Ясний провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Ясний провулок — провулок у місті Київ.
 Ясний провулок — провулок у місті Миколаїв.
 Ясний провулок — провулок у місті Полтава.
 Ясний провулок — провулок у місті Севастополь.

Провулки